96-я стрелковая дивизия — тактическое соединение (стрелковая дивизия) РККА в Великой Отечественной войне.

Дивизия участвовала в боевых действиях с 12 июля 1943 года по 9 мая 1945 года

Сокращённое наименование — 96 сд

История 
Дивизия формировалась на основании приказа войскам 11-й армии № 07 от 18 апреля 1943 года, на базе 117-й и 160-й стрелковых бригад, под руководством полковника П. С. Гавилевского. Штаб формируемой дивизии дислоцировался в деревне Крюково, ныне в черте Муниципального образования город Тула.

В составе 11-й армии Западного, затем Брянского (с 30 июля) фронтов дивизия участвовала в Орловской и Брянской наступательных операциях. В начале октября была выведена в резерв Ставки, затем передана Белорусскому фронту и участвовала в Гомельско-Речицкой наступательной операции. За отличия в боях при освобождении города Гомель приказом Ставки ВГК от 26 ноября 1943 года она была удостоена почётного наименования «Гомельская». Летом 1944 года дивизия в составе 48-й армии 1-го Белорусского фронта успешно действовала в Белорусской, Бобруйской, Минской, Люблин-Брестской наступательных операциях. За освобождение города Слоним она была награждена орденом Суворова 2-й ст. С января 1945 года дивизия в составе 2-го, а затем 3-го Белорусских фронтов принимала участие в Млавско-Эльбингской, Восточно-Прусской наступательных операциях. Пройдя с боями свыше 300 км, она принимала участие в овладении городами Макув, Хохенштайн, Браундеберг, Алленштайн, за что была награждена орденом Красного Знамени. С 1 по 9 мая 1945 года в ожесточённых боях по очищению косы Фрише-Нерунг дивизия продвинулась на 40 км, где и завершила боевые действия.

В августе 1945 года дивизия была передислоцирована в Казань. Здесь из частей 48-й армии был сформирован Казанский военный округ, впоследствии — Приволжский ВО. Дивизия была размещена в Казани в казармах бывшего юнкерского училища. В июле 1946 года 96-я стрелковая Гомельская Краснознамённая ордена Суворова дивизия была переформирована в 26-ю Гомельскую Краснознамённую ордена Суворова отдельную стрелковую бригаду. С октября 1953 года 26-я осб развёрнута и переименована в 96-ю стрелковую Гомельскую Краснознамённую ордена Суворова дивизию, а с мая 1957 года 96-я стрелковая дивизия становится 96-й мотострелковой Гомельской Краснознамённой ордена Суворова дивизией (в/ч 45463), впоследствии свёрнутой до кадрированной.

В 1989—1990 годах 96-я мотострелковая Гомельская Краснознамённая ордена Суворова дивизия была преобразована в 5509-ю базу хранения вооружения и техники (Приволжско-Уральский военный округ, г. Казань), которая вскоре была расформирована.

Полное название 
96-я стрелковая Гомельская Краснознамённая, ордена Суворова дивизия

Состав и награды 
 331-й стрелковый ордена Кутузова полк
  (26 апреля 1945 года- за разгром группы немецких войск юго-западнее Кёнигсберга)
 338-й стрелковый ордена Кутузова полк
  (26 апреля 1945 года- за разгром группы немецких войск юго-западнее Кёнигсберга)
 350-й стрелковый ордена Кутузова полк
  (26 апреля 1945 года- за разгром группы немецких войск юго-западнее Кёнигсберга)
 1059-й артиллерийский полк
 449-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
 358-й отдельный сапёрный батальон
 927-й отдельный батальон связи (ранее 708-я отдельная рота связи)
 228-я разведывательная рота
 524-й медико-санитарный батальон
 236-я отдельная рота химзащиты
 574-я автотранспортная рота
 485-я полевая хлебопекарня
 598-й дивизионный ветеринарный лазарет
 2299-я полевая почтовая станция
 1719-я полевая касса Госбанка.

Подчинение

Командование

Командиры 
 Гавилевский, Пётр Саввич (22.04.1943 — 20.06.1943), полковник;
 Булатов, Фатых Гарипович (21.06.1943 — ??.07.1946), полковник, с 03.06.1944 — генерал-майор.

Заместители командира 
 …
 Матронин, Василий Иванович (??.05.1944 — ??.05.1944), полковник;
 …

Начальники штаба 
 …

Награды и наименования 

Личному составу 96-й стрелковой Гомельской Краснознамённой ордена Суворова дивизии было объявлено шесть благодарностей в приказах Верховного Главнокомандующего:
 За овладение городом областным и крупным промышленным центром Белоруссии городом Гомель — важным узлом железных дорог и мощным опорным пунктом обороны немцев на полесском направлении. 26 ноября 1943 года. № 46.
 За форсирование реки Шара и овладением городом Слоним — крупным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев на реке Шара. 10 июля 1944 года. № 134.
 За переход в наступление на двух плацдармах на западном берегу реки Нарев, севернее Варшавы, прорыв глубоко эшелонированной обороны противника и овладение сильными опорными пунктами обороны немцев городами Макув, Пултуск, Цеханув, Нове-Място, Насельск. 17 января 1945 года № 224.
 За овладение штурмом городом Пшасныш (Прасныш), городом и крепостью Модлин (Новогеоргиевск) — важными узлами коммуникаций и опорными пунктами обороны немцев. 18 января 1945 года. № 226.
 За овладение городом Браунсберг — сильным опорным пунктом обороны немцев на побережье залива Фриш-Гаф. 20 марта 1945 года. № 303.
 За завершение ликвидации окружённой восточно-прусской группы немецких войск юго-западнее Кёнигсберга. 29 марта 1945 года. № 317.

Отличившиеся воины дивизии

В дивизии служили 
 …

Память 
 В средней школе № 23 в Казани создан музей Гомельской стрелковой дивизии. Знамя 96-й дивизии хранится в Музее Вооружённых Сил в Москве.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сведения об упоминаниях 96 стрелковой дивизии в справочнике Генерального штаба ВС СССР «Боевой состав Советской Армии»
 Справочники и форум на Солдат.ру
 Перечень № 5 стрелковых, горнострелковых, мотострелковых и моторизованных дивизий, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Брянский фронт
Белорусский фронт
1-й Белорусский фронт
2-й Белорусский фронт
3-й Белорусский фронт
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году